Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 2010 – ženska tekma s skupinskim štartom, tekma je potekala 21. februarja 2010.

Rezultati 

Skupinski štart ženske